

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Ок.638 — Колей, мореплаватель с Самоса, проплыл через Столпы Геракла и установил связь с Тартессом. По преданию, Колей получил прибыль до 60 талантов.
 Ок.638 — Подчинение ассирийцами племён Северной Аравии.

Китай 
 22-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Шу-дай вернулся в Чжоу с помощью Ци (та же дата в «Цзо чжуань», в гл. 4 «Ши цзи» указан 640 год).
 Цзиньский наследник Юй, который был заложником в Цинь, узнав о болезни отца, бежал с помощью жены и вернулся.
 Весной луский гун воевал с Чжу и покорил Сюй-гоу (ранее правитель Сюй-гоу, завоёванного чжусцами, бежал в Лу; теперь же лусцы восстановили его у власти).
 Правитель Чжэн отправился в Чу для аудиенции. Летом князья Сун, Вэй, Сюй и Тэн напали на Чжэн, осенью войска Чу атаковали Сун.
 В 8 луне, в день дин-вэй произошла битва между Лу и Чжу при Шэн-син (местность в Лу), лусцы были разбиты.
 В 11 луне, в день цзи-сы, в новолуние произошла битва у реки Хун между правителями Сун и Чу. Му-и советовал сунскому гуну атаковать войска Чу во время переправы, но тот отказался. Чу разбило войска сунского гуна, гун был ранен в бедро стрелой.
 Правитель Чжэн устроил пир для чуского вана. Уходя, ван забрал с собой в гарем двух дочерей чжэнского князя. Шу-чжань осудил вана.
 Чун-эр проезжал через Сун после битвы, Сян-гун принял его с большим почётом и предоставил 20 колесниц, Гунсунь Гу посоветовал ему искать большое княжество (эпизод 112 «Го юй»).

См. также

Примечания